Флаг Звени́говского района является официальным опознавательно-правовым знаком и служит, наряду с основным муниципальным символом района гербом, его официальным символом на основании Устава муниципального образования «Звениговский район» Республики Марий Эл Российской Федерации. Флаг утверждён 27 июня 2005 года.

Описание 
В законе «О флаге и гимне муниципального образования „Звениговский район“» даётся следующие описание флага:

Флаг муниципального образования «Звениговский район» Республики Марий Эл представляет собой прямоугольное лазоревое (синее) полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее фигуры герба района: в лазоревом поле якорный крест, вписанный в корабельный штурвал без спиц, в центре креста лазоревая монета, в основании штурвал сопровождён двумя ветвями хмеля с плодами в крест; все фигуры жёлтого цвета.

В Положении о флаге, в данном законе, приводится другое описание флага:

Флаг муниципального образования «Звениговский район» Республики Марий Эл представляет собой прямоугольное полотнище
с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее фигуры герба района. Отношение ширины гамированой полосы к высоте флага 1:4.

Обоснование символики 
Флаг разработан на основе герба.

Центральная фигура флага — якорный крест — обладает в геральдике высокой значимостью и подчёркивает отличительность флага Звениговского района. Геральдический якорный крест символизирует надежду, спокойствие и безопасность, надёжность и упорство в достижении поставленной цели. На флаге Звениговского района якорный крест выступает, как символ судоремонтной отрасли хозяйства, которая занимает видное место в экономике района и Республики Марий Эл в целом.

Штурвал — классическая геральдическая фигура. Традиционно символизирует мудрое правление и верный курс развития. В самом раннем значении символизировал высшую власть и может рассматриваться, как символ стабильности и благополучия района.

Ветви хмеля помещены на флаг Звениговского района, как традиционная для района сельскохозяйственная культура.

Голубой (лазоревый) цвет — символ чести, славы, преданности, верности и истины. На флаге Звениговского района отражает его приволжское расположение.

Жёлтый цвет (золото) — общепринятый символ богатства, процветания и власти, так же несёт значение стабильности и силы.

Примечания 

Флаги с изображением колеса
Флаги с изображением якоря
Хмель в геральдике